L'île Speedwell (en , en ) est une des îles Malouines (Falkland Islands).

Île aux Malouines